Il doppio del torneo di tennis Velenje Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Petchey e Andrew Richardson che hanno battuto in finale Patrick Baur e Joost Winnink 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 David Ekerot /  László Markovits (quarti di finale)
 Mark Petchey /  Andrew Richardson (Campioni)

 Jeff Belloli /  Mathias Huning (semifinali)
 Patrick Baur /  Joost Winnink (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Velenje Challenger 1995